Листо́вка Джердона (лат. Chloropsis jerdoni) — вид воробьиных птиц семейства листовковых, распространённый в Индии и Шри-Ланке. Видовое латинское название дано в честь британского зоолога Томаса Джердона (1811—1872).

Птица крепкого телосложения, с длиной тела 16—18 см. Клюв конический, длинный, чуть изогнутый. Крылья закруглённые. Хвост прямой. Ноги крепкие.

Внешний вид 
Основная окраска оперения зелёного цвета. От основания клюва идут голубые «усы». У самцов на лице маска чёрного цвета окаймлённая жёлтым цветом, занимает также верхнюю часть горла и слегка изогнутый клюв. Также желтоватый оттенок есть на бёдрах и груди. У самок маска отсутствует, а верхняя часть горла голубая. 

Активны днём. Встречаются поодиночке, парами или небольшими группами. Всеядны. Питаются насекомыми и фруктами, иногда нектаром. Эти птицы размножаются в течение всего года, с пиком между мартом и сентябрём на севере ареала и между ноябрём и маем на юге. Образуют пары на один сезон. Самка строит чашеобразное гнездо между ветвями деревьев. В гнезде 2—3 розовых яйца. Насиживает самка. Инкубация продолжается для около двух недель. О потомстве заботятся оба родителя. Птенцы становятся самостоятельными примерно через полтора месяца.

Обитание 
Предпочитают плотный кустарник, густые вечнозелёные и открытые лиственные участки. В поисках нектара птицы опыляют цветы деревьев и кустарников. Летают парами или небольшими группами, питаются ягодами, а также охотятся за насекомыми и пауками в густой листве, выписывая в воздухе различные пируэты.

Пение 
Песни наполнены свистками, повторяющимися звуками и щёлканьем, и это не только собственная песня, но и очень хорошая имитация пения других птиц, таких как портнихи, краснощёкий настоящий бюльбюль, чёрный дронго, йоры, красноклювая альциона, длиннохвостый сорокопут, сорочья славка. Поскольку различные имитации следуют друг за другом в быстрой последовательности (перемежаясь с собственным пением), одна птица C. jerdoni, хорошо замаскированная в листве дерева, обманет слушателя, создавая впечатление, что на этом дереве находится целая группа птиц, поскольку пение продолжается и тогда, когда другие птицы уже улетели.

 Поведение
Птицы могут быть очень решительными и даже агрессивными в период поиска корма, всем видом показывая, что никого не пустят на дерево, где есть чем поживиться.

Похожие птицы 
В семействе листовковых есть несколько видов внешне очень схожих и обитающих в Индии. Каждый вид, в основном, с зелёным оперением, небольшого размера, с хвостом средней длины и привычкой летать в верхнем или среднем лиственном покрове. Все они питаются фруктами, насекомыми и даже нектаром.
 Оранжевобрюхая листовка (Chloropsis hardwickii) встречается только в нижних и средних Гималаях
 Синекрылая листовка (Chloropsis cochinchinensis) встречается в северо-восточной низменности (и на холмах Качар).
 Chloropsis jerdoni обитают на большей части полуострова.
 Золотистолобая листовка (Chloropsis aurifrons) широко распространена по всему региону, перекрываясь в ареале со всеми другими субконтинентальными листовковыми.

 Различия
 Среда обитания часто может указывать на вид птиц из семейства листовковых. Если это тропический лес, то, скорее всего, там обитают золотистолобые листовки, в то время как в сухой пустынной местности с разбросанными деревьями, скорее всего, будут только C. jerdoni. Однако во многих регионах, в таких как западное побережье, леса центральной Индии или на части восточных территорий могут сосуществовать оба вида (с различным соотношением численности).
 Птенцов листовковых птиц сложно различить, часто требуется взгляд специалиста, умеющего распознать многочисленные особенности, прежде чем можно будет провести идентификацию.
 Если птицы следуют парой, этот факт часто помогает идентифицировать вид, так как золотистолобые листовки не демонстрируют явного полового диморфизма, который проявляют C. jerdoni .

Примечания 

Листовковые
Птицы Азии
Животные, описанные в 1844 году
Джердон